Влади́мир Дорофе́ев:
 Дорофеев, Владимир Андреевич (1895—1974) — советский актёр.
 Дорофеев, Владимир Игоревич (1950—2022) — советский футболист.
 Дорофеев, Владимир Михайлович (род. 1937) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель. 
 Дорофеев, Владимир Николаевич (1941—2016) — советский и украинский учёный, ректор ДонГТУ (1989—2005), нардеп Украины 1-го созыва.